Чемпионат Европы по боксу 1965 года прошёл в городе Берлин (ГДР) с 21 по 29 мая. Это был 16 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 172 боксёра, которые представляли 24 страны.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1965
Международные спортивные соревнования в Берлине
1965 год в боксе
Май 1965 года
Спорт в Германии в 1965 году
Чемпионаты Европы в ГДР
Чемпионаты Европы в 1965 году
Международные соревнования по боксу в Германии